Prvaci grupa bi se direktno plasirali u viši rang, dok iz svake grupe ispada po jedan (posljednjeplasirani) klub.

U 1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku su se plasirali NK Meteor Slakovci i NK Mladost Vođinci, dok su iz lige ispali NK Negoslavci i NK Slavonac Prkovci.

Tablica

Bilješke 
NK Slavonac Komletinci je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Rusin Mikluševci je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Sloga Borovo je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Polet Donje Novo Selo je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Marinci su kažnjeni oduzimanjem 1 boda
NK Negoslavci su kažnjeni oduzimanjem 1 boda
NK Borinci Jarmina kažnjeni oduzimanjem 1 boda
NK Slavonac Prkovci kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)
 Monografija NK Slavonac Gradište, str. 147.-148., pristupljeno 25. studenog 2015. godine
 NK Slavonac Gradište: konačna tablica 
 RSSSF.com

2004-05
vukovarsko-srijemska-2